La Copa de Alemania 1989-90 fue la 47.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y que contó con la participación de 64 equipos.

El 1. FC Kaiserslautern venció al SV Werder Bremen en la final jugada en el Estadio Olímpico de Berlín para ganar su primer título de copa nacional.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Tercera Ronda

Cuartos de Final

Replay

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 

	

1990
Fútbol en 1989
Fútbol en 1990
Alemania en 1989
Alemania en 1990
1. FC Kaiserslautern